Альхимия-де-Альфара (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Морведре. Занимает площадь 14,40 км². Население 1028 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Web de Algimia 
 Web en construcción de Algimia 
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Валенсии